Черноголовый поползень, или рыжегрудый поползень () — небольшая птица из семейства поползневых. Видовое название дано в память о немецком натуралисте Теодоре Йоханнесе Крюпере.

Описание 
Черноголовый поползень длиной 11,5—12,5 см. У него относительно маленькая голова и короткий клюв. Оперение верхней части тела голубовато-серое. Грязно-белая нижняя сторона контрастирует с рыжим пятном на груди. На голове имеется белая «бровь» и чёрная макушка, которая больше у самца чем у самки. Пение состоит из ряда резких, носовых звуков, которые напоминают сигнал велосипеда или детскую трубу.

Распространение 
Оседлая птица. Живёт на Кавказе, в Турции и на острове Лесбос в лесах на различной высоте. Холодное время года птица проводит в низко расположенных лесах или в низменностях Черноморского региона.

Размножение 

Начиная с конца апреля черноголовый поползень высиживает от 5 до 6 яиц в дупле дерева.

Примечания

Литература 
 Lars Svensson, Peter J. Grant, Killian Mullarney et. al.: Der neue Kosmos-Vogelführer., Franckh-Kosmos Verlag 1999, ISBN 3-440-07720-9
 Anne Puchta, Klaus Richarz: Steinbachs Großer Vogelführer., Eugen Ulmer Verlag 2006, ISBN 3-8001-4490-5

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Черноголовый поползень

Поползневые
Птицы Евразии
Животные, описанные в 1863 году